Demodokos (griechisch , latinisiert Demodocus) ist der Name von:

 Demodokos (Sänger des Alkinoos) in der Odyssee
 Demodokos (Sänger des Agamemnon)
 Demodokos (Gefährte des Aeneas), von Halesos getötet 
 Demodokos von Leros, griechischer Dichter
 Demodokos (Stratege), 435/424 v. Chr. attischer Stratege

 Demodokos (Pseudo-Platon), eine Gruppe von vier fälschlich Platon zugeschriebenen antiken Texten
 (11429) Demodokus, Asteroid vom Typ Jupiter-Trojaner